Но́вое Девя́ткино () — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области, административный центр и единственный населённый пункт Новодевяткинского сельского поселения. Крупнейший сельский населённый пункт в Ленинградской области.

Название 
Существует несколько версий происхождения русского названия деревни:
 От фамилии хозяина фабрики, располагавшейся поблизости: сохранились сведения, что в начале XIX века некий фабрикант Девятый (в первоисточнике — ) владел фарфоровой фабрикой у северных границ Петербурга.
 Название может быть связано с формой Капральского ручья, выписывающего в этом месте девятку своим руслом. 
 По местной легенде — от девяти холмов, на которых располагалось Старое Девяткино, и которые сейчас не существуют

История

Первоначальное поселение 
О времени основания селения Девяткино точных сведений нет.

Финский (ингерманландский) населённый пункт на этом месте, вероятно, существовал давно. В 1712 и 1723 годах указами правительства предписывалось «земли заселить русскими», а в 1748 году Правительствующий сенат Российской империи подтвердил постановление о заселении Ингерманландии русскими переселенцами.

На семиотопографической карте окружности Санкт-Петербурга 1810 года упоминается деревня Девятковичи.

ДЕВЯТКИНА — деревня принадлежит ведомству коменданта Санкт-Петербургской крепости, жителей по ревизии 79 м. п., 65 ж. п. (1838 год)

На этнографической карте Санкт-Петербургской губернии П. И. Кёппена 1849 года она упомянута как деревня «Miina», населённая ингерманландцами-эвремейсами.

В пояснительном тексте к этнографической карте указано количество её жителей на 1848 год: 85 м. п., 75 ж. п., всего 160 человек.

ДЕВЯТКИНА — деревня ведомства коменданта Санкт-Петербургской крепости, по просёлкам, 19 дворов, 79 душ м. п. (1856 год)

Число жителей двух смежных деревень Большое и Малое Девяткино по X-ой ревизии 1857 года: 86 м. п., 73 ж. п..

Согласно «Топографической карте частей Санкт-Петербургской и Выборгской губерний» в 1860 году существовало две деревни с названием Девяткина, одна из них насчитывала 1 двор, трактир и корчму, вторая (на Капральском ручье) состояла из 19 дворов.

ДЕВЯТКИНА — деревня комендантского ведомства, при речке Девяткиной; 36 дворов, жителей 90 м. п., 91 ж. п. (1862 год)

Согласно подворной переписи 1882 года в смежных деревнях Большое и Малое Девяткино проживали 36 семей, число жителей: 88 м. п., 89 ж. п., лютеране: 79 м. п., 81 ж. п., разряд крестьян — ведомства Санкт-Петербургского коменданта, а также пришлого населения 17 семей, в них: 31 м. п., 23 ж. п., лютеране: 22 м. п., 16 ж. п..

Девяткино находилось в 3 км северо-восточнее нынешнего Нового Девяткина.

Новое поселение 
В 1863 году обширная территория северо-восточнее Санкт-Петербурга была отдана Ржевскому артиллерийскому полигону.

ДЕВЯТКИНА ПЕРВАЯ (МИНАЛА) — деревня бывшая владельческая Тосовской волости при речке Охте, дворов — 5, жителей — 28; Две лавки, два постоялых двора.
БОЛЬШАЯ ДЕВЯТКИНА (ДЕВЯТКИНА 2-Я И 3-Я) — деревня бывшая владельческая Тосовской волости, дворов — 30, жителей — 170; Лавка, постоялый двор. (1885 год).

В 1887—1888 годах деревня была перенесена.

9 мая 1888 года Санкт-Петербургский исправник прибыл в Муринское Волостное правление на сход Муринского сельского общества при участии крестьян вновь возникшей деревни Ново-Девяткиной «на котором крестьянам было объявлено постановление Губернского по крестьянским делам Присутствия, состоявшегося 16 февраля 1888 г., по коему деревня Девяткино Токсовской волости Шлиссельбургского уезда, переселявшаяся в район Санкт-Петербургского уезда присоединена к Муринскому сельскому обществу».

И прежнее, и новое Девяткино было населено финнами-ингерманландцами, лютеранами. Название деревни на финском — Ууси Миина ().

ДЕВЯТКИНО СТАРОЕ — деревня, на земле седьмого сельского общества при ручье Капральном 17 дворов, 54 м. п., 50 ж. п., всего 104 чел., 2 постоялых двора без крепких напитков.
ДЕВЯТКИНО — делилось на Большое и Малое. (1896 год)

Старое Девяткино административно относилось к Токсовской волости 2-го стана Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии, деревня Новое Девяткино относилась к Муринской волости 2-го стана Санкт-Петербургского уезда.

НОВО-ДЕВЯТКИНО — деревня Ново-Девяткинского сельского общества Муринской волости, число домохозяев — 27, наличных душ — 130; Количество надельной земли — 272 дес. 1024 саж. (1905 год)

В 1908 году в деревне проживали 140 человек.

В 1909 году в деревне Ново-Девяткино было 32 двора, а в деревне Девяткино — 13 дворов.

В годы коллективизации по примеру токсовского колхоза Murtajа (Murtaja-kolhoosi), в деревне был создан колхоз «Новая Mуртая».

ДЕВЯТКИНО НОВОЕ — деревня Муринского сельсовета Токсовской волости, 55 хозяйств, 223 души.
Из них: русских — 10 хозяйств, 30 душ; финнов-ингерманландцев — 45 хозяйств, 193 души.
ДЕВЯТКИНО СТАРОЕ — деревня Муринского сельсовета Токсовской волости, 23 хозяйства, 85 душ.
Из них: русских — 3 хозяйства, 11 душ; финнов-ингерманландцев — 20 хозяйств, 74 души. (1926 год)

В 1928 году население деревни Новое Девяткино составляло 240 человек, Старое Девяткино — 109.

Деревни относились к Токсовскому финскому национальному сельсовету в составе Куйвозовского финского национального района.

В 1930 году колхоз Нового Девяткина, называемый не иначе как финский, объединял 46 семей (200 человек).

По административным данным 1933 года, деревни Новое и Старое Девяткино относились к Муринскому сельсовету.

НОВОЕ ДЕВЯТКИНО — деревня Левашовского сельсовета Парголовского района, 471 чел.
СТАРОЕ ДЕВЯТКИНО — деревня Левашовского сельсовета, 211 чел. (1939 год)

В 1940 году деревня Новое Девяткино насчитывала 94 двора.

В марте 1942 года, в ходе депортации по национальному признаку, все ингерманландские финны были выселены в Сибирь.

В немалом по размеру Uusi Miina — Новом Девяткине никогда не существовало собственного прихода (посещение церкви не входит в строгую обязанность лютеранина, занимая второстепенное место по сравнению с хранением им личной веры).

Современность 

После окончания Великой Отечественной войны в окрестностях деревни был осуществлен значительный объём мелиоративных работ, превративших многие болота в сельскохозяйственные угодья.

В 1977 году около Нового Девяткина вступил в строй завод «Турбоатомгаз» (филиал Ленинградского металлического завода), и с середины 1980-х годов деревня стала застраиваться многоэтажными жилыми домами. Жилищное строительство интенсивно ведётся и сейчас. Большинство трудоспособного населения занято на предприятиях Санкт-Петербурга или на заводе «Турбоатомгаз».

По данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня Новое Девяткино входила в состав Муринского сельсовета.

В 1997 году в деревне проживали 6424 человека, в 2002 году — 8847 человек (русские — 85%), в 2007 году — 9960, в 2010 — 10 978 человек.

По Девяткину назвали железнодорожную станцию Девяткино и станцию метро  «Девяткино», которые расположены, однако, в соседнем городе Мурино.

Новодевяткинское сельское поселение 

1 января 2006 года в соответствии с областным законом № 17-оз от 10 марта 2004 года образовано Новодевяткинское сельское поселение, в состав которого вошла деревня Новое Девяткино, выделенная из бывшей Муринской волости.

Одно из наиболее малых по площади, и в то же время одно из наиболее крупных по населению, муниципальных образований Ленинградской области.

Главой поселения и главой администрации является Майоров Дмитрий Анатольевич. Телефоны администрации: 595-74-44, 65-560.

 Общая площадь: 577 га.
 Расположение: центральная часть Всеволожского района
 Граничит:
 на севере и востоке — с Кузьмоловским городским поселением
 на юге и западе — с Муринским городским поселением
 По территории поселения проходит автодорога  (Санкт-Петербург — Матокса)
 По западной границе территории поселения проходит железная дорога Санкт-Петербург — Приозерск.
 По территории поселения протекает река Охта и Капральев ручей.
 Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 40 км.

Общая численность населения в поселении растёт, 9960 человек на 2007 год и 13 120 на 2014 год. В деревне 25 многоэтажных домов и 42 частных дома.

На территории муниципального образования, осуществляют свою деятельность следующие предприятия: ОАО «Силовые машины» «Турбоатомгаз», ОАО «ТГК 1» Северная ТЭЦ, ООО «Экспресс-Авто», ЗАО «Адамант-Девяткино», ООО «Охта-сервис».

География 
Деревня расположена в западной части района на автодороге  (Санкт-Петербург — Матокса), между рекой Охтой и Капральевым ручьем.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Девяткино — 3 км.

Демография 

Крупнейший по населению сельский населённый пункт в Ленинградской области.

Транспортное сообщение 
Через Новое Девяткино проходит региональная трасса  Санкт-Петербург — Матокса, называемая Токсовским шоссе.

Автобусы: 562 (ст. м.  «Девяткино» — завод «Турбоатомгаз»), протяжённость 4,2 км; 
619 (ст. м.  «Девяткино» — Гарболово), протяжённость 48 км; 
621 (ст. м.  «Девяткино» — сад-во «Восход»), протяжённость 32,4 км; 
627 (ст. м.  «Девяткино» — пос. Кузьмоловский, ул. Юбилейная), протяжённость 21 км; 
691 (ст. м.  «Девяткино» — садоводство «С. Наркома»), протяжённость 43 км.

С Санкт-Петербургом деревню связывает автобусный маршрут 205 (до станций метро  «Гражданский Проспект» и  «Проспект Просвещения»), протяжённостью 10,1 км.

По Токсовскому шоссе курсируют маршрутные такси.

Образование

Среднее образование 

МОУ «Новодевяткинская средняя общеобразовательная школа № 1».

Дошкольное образование 
 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 59»;
 МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1».

Безопасность 
МКУ «Охрана общественного порядка».

Культура 
 МКУ Культурно-досуговый центр «Рондо».
 МКУ Молодёжный центр

Инфраструктура 
 Скейт-парк

Телекоммуникации 
Услуги доступа в Интернет, кабельного телевидения и телефонии предоставляют компании «Акадо», «Кактус», «SkyNet», «Интерзет», «Обит», «П.А.К.Т.»

СМИ

ТВ 
С января 2009 года работает местный новостной канал кабельного телевидения Акадо Телегид.

Фото

Улицы 
1-й проезд, 1-й съезд с ул. Главная, 2-й проезд, 2-й съезд с ул. Главная, Арсенальная, Ветеранов, Главная, Заводская, Капральская, Лесная, Озёрная, Промышленная, Славы, Турбостроителей, Флотская, Школьная, Энергетиков.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Новое Девяткино: история и современность. Иллюстрированное издание. Авторы-составители: А.И. Дунев, Ю.А. Дунева, К.И. Суров, А.А. Филиппов. Автор фотографий В.В. Сущенко. Под общей ред. А.И. Дунева. – Всеволожск. 2021. – 152 с., илл.

Карты 
 Карта Нового Девяткина, с номерами домов
  Фотографии и спутниковая интерактивная карта Нового Девяткина на Wikimapia

Ссылки 
 Официальный сайт администрации МО «Новодевяткинское сельское поселение» 

Населённые пункты Всеволожского района
Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Всеволожского района